Die Football League Second Division 1980/81 war die 78. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 8. Mai 1981.

Zweitligameister wurde West Ham United und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Notts County und Swansea City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1981/82 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Norwich City, Leicester City und Crystal Palace die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Preston North End, Bristol City und die Bristol Rovers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1981/82 der Third-Division-Gewinner Rotherham United sowie die dahinter rangierenden FC Barnsley und Charlton Athletic die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1980–81 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1980/81
1980